Патриоти́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Патриотическая улица — улица в Липецке (Дачный).
 Патриотическая улица - улица в Стерлитамаке.

Украина 
 Патриотическая улица — улица в Донецке.
 Патриотическая улица — улица в городе Запорожье.
 Патриотическая улица — улица в Одессе.

См. также 
 Проспект Патриотов